Falcipennis és un gènere d'ocells de la subfamília dels tetraonins (Tetraoninae), dins la família dels fasiànids (Phasianidae) que habiten als boscos boreals de la region holàrtica.

Llistat d'espècies 
S'han descrit dues espècies dins aquest gènere, encara que recentment, una sèrie d'estudis indiquen que el gall de Franklin podria considerar-se com una altra espècie emparentada amb el grèvol del Canadà: 
 Grèvol siberià (Falcipennis falcipennis) 
 Grèvol del Canadà (Falcipennis canadensis)
 Grèvol de Franklin (Falcipennis franklinii)

Tetraonins